La nazionale di pallavolo femminile di Taipei Cinese è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo di Cina Taipei ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Taipei Cinese.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World Grand Prix

Volleyball Challenger Cup

Giochi asiatici

Coppa asiatica

Montreux Volley Masters

Collegamenti esterni